Cerdon bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Ain, siehe Cerdon (Ain)
 eine französische Gemeinde im Département Loiret, siehe Cerdon (Loiret)
 einen Bischof von Alexandria († 106), siehe Kedron